Лига чемпионов ОФК 2007/08 — 2-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Победитель турнира — новозеландский клуб «Уайтакере Юнайтед» получил право представлять ОФК на клубном чемпионате мира 2008.

Формат и участники 
В предварительном раунде приняли участие представители трёх стран региона — Вануату, Новой Каледонии и Папуа — Новой Гвинеи. Победитель вышел в групповой этап.

В групповом этапе 6 клубов были разбиты на 2 группы. Команды в группах провели друг с другом по две игры («дома» и «в гостях»). Победителей групп вышли в финал, который состоял их двух матчей.

В турнире приняло участие 8 клубов из 7 стран региона. Представитель Островов Кука снялся с соревнований перед началом предварительного раунда.

Курсивом выделены команды, участвовавшие в предварительном раунде.

Предварительный раунд 
Матчи прошли 12—16 июня 2007 года в Нумеа, Новая Каледония.

|}

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Финал 
Первый матч прошёл 26 апреля, ответный — 11 мая 2008 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Лига чемпионов ОФК на сайте ОФК 
 Статистика Лиги чемпионов ОФК 2007/08 на сайте RSSSF 

2008
2007 год в футболе
2008 год в футболе